La  de l'épreuve de volley-ball masculin a lieu lors des  Jeux panaméricains et se déroule du 24 au  à Guadalajara au Mexique.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Classement 1-4

Places 5 à 8

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Wilfredo León 
 Meilleur attaquant : Wallace de Souza 
 Meilleur défenseur : Blair Bann 
 Meilleur passeur : Bruno Rezende 
 Meilleur contreur : Sebastian Solé 
 Meilleur réceptionneur : Mario Da Silva 
 Meilleur serveur : Fernando Hernandez Ramos 
 Meilleur marqueur : Ivan Contreras 
 Meilleur libéro : Hector Mata

Liens internes

Liens externes

2011
Jeux panaméricains de 2011
Jeux panaméricains masculin
Compétition de volley-ball au Mexique